— железнодорожная станция в японском городе Мисима. Используется Линией Токайдо и Токайдо-синкансэн. Управляется компанией JR Central и грузовой компанией JR Freight. Также станция используется железными дорогами Идзухаконэ. На станции установлен неподвижный барьер.

История 
Станция была открыта 15 июня 1896 года в городе Нагаидзуми. Однако, с завершением туннеля Танна между станциями Атами и Нумадзу, эта станция была переименована в Симо-Тогари и новая станция Мисима была открыт на её нынешнем месте 1 декабря 1934 года. Конечная остановка железной дороги Идзухаконэ так же была перенесена на эту открытую станцию. 25 апреля 1969 года линия Токайдо-синкансэн начал свою работу на станции Мисима. Регулярные грузовые перевозки были прекращены в 1974 году, однако, частные услуги по перевозке грузов на завод Toray Industries через станцию Мисима производились до 2007 года.

27 декабря 1995 года, первый и пока единственный смертельный случай вызванный Токайдо-синкансэн произошел на станции Мисима с 17-летним студентом школы Юсукэ Каварадзаки.

В 2008 году станция Мисима была реконструирована.

Линии 
 JR Central
 Токайдо-синкансэн
 Линия Токайдо
 Железная дорога Идзухаконэ
 Линия Сундзу

Планировка 
Все платформы связаны туннелем с центральным залом, приводящим к зданию станции.

Ссылки 
JR East Official home page 

Железнодорожные станции в префектуре Сидзуока